El Torneig de Marràqueix 2018, conegut oficialment com a Grand Prix Hassan II 2018 és un esdeveniment tennístic disputat sobre terra batuda que està inclòs en les sèries 250 de l'ATP. La 32a edició del torneig es va disputar entre el 9 i el 15 d'abril del 2018 al Complex Al Amal de Marràqueix, Marroc.

El tennista espanyol Pablo Andújar va guanyar aquest títol per tercera ocasió, tan a Casablanca (2011, 2012) com a Marràqueix, esdevenint el tennista que més cops ha guanyat aquest títol individualment. Andújar ocupava en aquest moment el 355è lloc del rànquing individual, ja que havia tornat al circuit dos mesos abans després de superar una llarga lesió hi havia perdut tots els punts. Una setmana abans va guanyar un títol de categoria Challenger i va esdevenir el tennista amb menys rànquing en guanyar un títol ATP des de Lleyton Hewitt l'any 1998.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2018
ATP World Tour 2018